Hernando de Alarcón (explorador)(Trujillo, 1500 - Alta Califòrnia, 1541), marí i explorador espanyol, primer europeu conegut a explorar el riu Colorado
 Hernando de Alarcón (militar) (Palomares del Campo, 1466 - Castelnuovo, Nàpols, 1540), militar castellà, destacat en les guerres italianes